Tătărani se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Tătărani, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
 Tătărani, Prahova
 Tătărani, Vâlcea

Vezi și 
 Tătaru (dezambiguizare)
 Tătărăni (dezambiguizare)
 Tătărăști (dezambiguizare)
 Tătărești (dezambiguizare)
 Tătărășeni (dezambiguizare)

Toponime românești